La Challenge League 2016-2017, nota come Brack.ch Challenge League 2016-2017 per motivi di sponsorizzazione, è stata la 120ª edizione della seconda divisione del campionato svizzero di calcio, la 14ª edizione sotto il nome Challenge League. Il campionato è iniziato il 23 luglio 2016 e si è concluso il 2 giugno 2017.

Stagione

Novità 
Dalla Challenge League 2015-2016 è stato promosso in Super League il FC Lausanne-Sport, classificatosi al primo posto, mentre il FC Biel-Bienne è stato retrocesso d'ufficio in 2ª Lega a causa del ritiro della licenza a campionato in corso. Dalla Super League 2015-2016 è stato retrocesso lo , classificatosi all'ultimo posto. Dalla Promotion League 2015-2016 è stato promosso il .

Formula 
Le 10 squadre partecipanti si affrontano in un doppio girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 36 giornate. La squadra classificatasi al 1º posto viene promossa in Super League, mentre l'ultima classificata retrocede in Promotion League.

Avvenimenti 
Il 1º maggio 2017, la commissione della Swiss Football League negò la licenza di partecipazione alla Challenge League al Chiasso, Le Mont e Wohlen per la stagione 2017-2018. Alla base di questo provvedimento ci furono criteri finanziari e infrastrutturali non pienamente rispettati dalle tre squadre, ma con la possibilità di presentare ricorso entro cinque giorni dall'emendamento. Mentre il Chiasso e il Wohlen presentarono regolarmente ricorso, ottenendo la licenza in seconda istanza, il Le Mont comunicò ufficialmente di non voler ricorrere contro la decisione, decretando di fatto la sua retrocessione al termine della stagione.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Super League 2017-2018
      Retrocessa in Promotion League 2017-2018

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Differenza reti generale
Reti totali realizzate
Punti conquistati negli scontri diretti
Sorteggio

Risultati

Tabellone

Prima fase

Seconda fase

Calendario

Prima fase

Seconda fase

Statistiche

Squadre

Capolista solitaria

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Record 

Maggior numero di vittorie: Zurigo (26)
Minor numero di vittorie: Le Mont (8)
Maggior numero di pareggi: Le Mont (11)
Minor numero di pareggi: Sciaffusa e Wohlen (3)
Maggior numero di sconfitte: Wohlen (21)
Minor numero di sconfitte: Zurigo (3)
Miglior attacco: Zurigo (91 gol fatti)
Peggior attacco: Le Mont (31 gol fatti)
Miglior difesa: Zurigo (30 gol subiti)
Peggior difesa: Aarau (64 gol subiti)
Miglior differenza reti: Zurigo (+61)
Peggior differenza reti: Le Mont e Wil (-23)
Miglior serie positiva: Zurigo (15 vittorie e 3 pareggi)
Peggior serie negativa: Aarau e Sciaffusa (7 sconfitte)
Maggior numero di giocatori andati a segno: Zurigo (17)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
2016-2017